Прокламация (от  — провозглашение, призыв) — воззвание, обращение в форме листовки.

Основное значение 
В русском языке слово использовалось в XIX — начале XX века для обозначения документа в виде листовки, как правило, издававшегося нелегально для политических целей и содержавшего призыв к каким-либо активным политическим действиям: демонстрациям, забастовкам, акциям гражданского неповиновения и так далее.

В настоящее время слово можно считать вышедшим из употребления, его заменяет слово «листовка».

Другие значения 
Прокламация также могла означать официальный документ, в этом смысле значение этого слова близко к значению слова «Декларация». Примеры прокламаций в этом значении:

 «Прокламация князя А. И. Барятинского» — объявление от имени императора Российской империи в 1860 году о прощении чеченского народа за враждебные действия в Кавказской войне.

 «Прокламация об освобождении рабов» — документ, составленный и подписанный Авраамом Линкольном, объявляющим об отмене рабства в Южных штатах США.

См. также 
 Декларация
 Листовка
 Указ

Примечания 

Документоведение
Документы